HMS Spanker je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Spanker (1856) 
 HMS Spanker (J226) 

Spanker